Eudora peut faire référence à :

Eudora, une des Hyades ;

Eudora, dans l'Arkansas ;
Eudora, dans le Kansas ;
Eudora, un programme informatique (client de courrier électronique) ;
Eudora Welty, un écrivain ;
, astéroïde nommé d'après l'Hyade ;
Sortilèges créoles : Eudora ou l'île enchantée, un roman et l'un de ses personnages principaux ;
un prénom féminin d'origine grecque, pendant du prénom masculin .